Puhdistus (finnisch „Fegefeuer“) steht für:

 ein 2007 uraufgeführtes Theaterstück der finnisch-estnischen Autorin Sofi Oksanen, siehe Fegefeuer (Sofi Oksanen, Drama)
 ein 2008 erschienener Roman, siehe Fegefeuer (Sofi Oksanen, Roman)
 eine 2012 uraufgeführte Oper des estnischen Komponisten Jüri Reinvere, siehe Jüri Reinvere #Bühnenwerke: Ballette und Opern
 ein Spielfilm des finnischen Regisseurs Antti Jokinen, siehe Fegefeuer (2012)